Le terme « valencianiste » peut désigner :
 un adepte du valencianisme ;
 un supporter du Valence Club de Fútbol.